Fanny Moser (barones) (1848-1925), een Zwitserse barones
 Fanny Moser (zoöloge) (1872-1953), een Zwitserse zoöloge